Libon kan syfta på: 

 Libon, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Libon (arkitekt) (400-talet f. Kr.), en antik grekisk arkitekt